Новая бедность — многозначное словосочетание, описывающее совокупность различных явлений, связанных с изменением представлений о бедности.

Словосочетание используется не только исследователями, но и журналистами, и его понимание зависит от контекста. Словосочетание «новая бедность» возникло в последние десятилетия и по-разному понимается в разных странах, и в разные периоды времени. В России новой бедностью называли бедность, возникшую после рыночных реформ 1990-х годов; изменение относительных представлений о достатке и нормальном уровне жизни, возникшее в 2000-х годах в результате экономического роста; снижение уровня жизни в 2010-х годах на фоне экономических проблем. В других странах также используется словосочетание новая бедность. Например, в Великобритании новой бедностью иногда называют снижение уровня жизни в результате сворачивания социального государства. В аналогичном контексте феномен новой бедности исследовался применительно и к странам Европейского сообщества, и к США. Кроме того, существуют опасения, что к новой бедности может привести рост продолжительности жизни.

Россия 
В России изменение представлений о бедности (новую бедность) связывают с несколькими событиями:
 рыночными реформами начала 1990-х годов;
 экономическим ростом 2000-х годов;
 экономическими проблемами 2010-х годов.

Рыночные реформы 1990-х привели к сворачиванию многих социальных программ, существовавших в Союзе ССР. В частности, занятость перестала быть обязательной (см. Борьба с тунеядством в СССР), возникла безработица, которая усугублялась экономическим спадом. Государственное социальное обеспечение было заменено различными формами социального страхования, которые в большей степени соответствовали рыночным условиям. В результате сформировался класс новых бедных. Отмечается, что новые бедные представляют собой обычные домохозяйства, которые раньше вели такой же образ жизни, что и основная часть общества. Большинство из них работают в бюджетной сфере. В свою очередь, старые бедные — это представители домохозяйств, которые и в до реформ являлись бедными: многодетные семьи, матери-одиночки, семьи опустившихся алкоголиков, инвалиды. Отмечается также, что среди пострадавших от реформ, в основном, находятся представители групп рабочих, работавших на промышленных предприятиях, которые не смогли выжить в новых экономических условиях. В таком понимании новых бедных в России можно определить как группу активно работающих граждан, которые, несмотря на это, не могут себя обеспечить. При этом для нее характерно самосознание как среднего класса.

Экономический рост начала 2000-х годов сократил число людей, живущий за чертой бедности с 29 % в 2000 году до 14,4 % в 2007 году. В связи с этим более актуальными стали критерии относительной, а не абсолютной бедности. Однако в последнее время в связи с экономическими проблемами отмечается снижение уровня жизни как по объективным причинам, так по субъективным ощущениям. Поэтому термин новая бедность начинает использоваться в новом контексте. Например, отмечается, что бедность «помолодела»: «в группе малоимущих теперь 31 % составляют дети до шестнадцати лет — в 2007 году их было лишь 21 %». В 2000-х годах в условиях роста уровня жизни, изменения структуры потребностей многие внешне благополучные люди начали считать себя бедными. По данным опроса фонда "Общественное мнение" в 2010 году 39% россиян считало себя бедными, а 45% были уверены, что число бедных вокруг них растет.

В марте 2022 года Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) объявил о рисках нарастания в России новой бедности. По прогнозам экономистов, в ближайшие 3 года уровень безработицы может вырасти до 7-8%.

В мире 
В разных странах мира новую бедность связывают также с сокращением роли государства в социальной поддержке. Сокращение государственного участия усилилось после реформ 1980-х годов: Рейганомика в США, Тэтчеризм в Великобритании, экономический рационализм в Австралии и тому подобное.

Формирование системы социальной поддержки в мировой практике началось в середине XX века после Великой депрессии, которая сопровождалась огромной вынужденной безработицей и носила затяжной характер. Отправной точкой считается доклад Бевериджа 1942 года, в котором была сформулирована идея активного участия государства в формировании системы социальной защиты. Государство взяло на себя значительную часть рисков, связанных с потерей работы, трудоспособности и другими неблагоприятными жизненными обстоятельствами. Возникла активная политика занятости, нацеленная на помощь в поиске работы, переобучение и поддержку в период безработицы. Начиная с 1980-х годов, бремя экономических рисков начало вновь постепенно перекладываться на плечи граждан. В связи с этим возникли опасения, связанные со снижением уровня жизни в развитых странах. Термин «новая бедность» стал применяться к людям, которые оказались в проигрыше в результате наступивших новых экономических условий, то есть по причинам, от них не зависящих.

Возможный увеличение новой бедности также связывают с ростом продолжительности жизни. Люди выходят на пенсию, не располагая достаточными средствами для жизни. Снижается финансовая доступность, так как финансовый сектор сокращает количество услуг людям старшего возраста. Кроме того, люди в возрасте чаще подвержено финансовым рискам из-за снижения физических или когнитивных способностей. Они обладают меньшей финансовой грамотностью и чаще становятся жертвами финансовых мошенников.

См. также 
 Богатство

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экономическое развитие
Личные финансы